Ficedula elisae — вид птиц из семейства мухоловковых.

Таксономия 
Долгое время считался подвидом Ficedula narcissina и был известен как Ficedula narcissina elisae, однако морфологические и акустические различия говорят в пользу того, что речь идет о разных видах. «F. beijingnica», считавшиеся отдельным видом, сейчас признаются специалистами самцами данного (Ficedula elisae) вида первого года жизни.

Распространение 
Размножаются в северо-восточной части Китая, зимуют в Южной Азии.

Описание 
Спина и голова серо-зелёные.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Пёстрые мухоловки
Животные, описанные в 1922 году